Назарьево — название населённых пунктов и железнодорожной станции в России:

 Назарьево — деревня в Палехском районе Ивановской области;
 Назарьево — деревня, вошедшая в состав Зеленоградского административного округа Москвы;
 Назарьево — деревня в Зарайском районе Московской области;
 Назарьево — деревня в Клинском районе Московской области;
 Назарьево — посёлок в Одинцовском районе Московской области;
 Назарьево — деревня в Одинцовском районе Московской области;
 Назарьево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области;
 Назарьево — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области;
 Назарьево — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в Павлово-Посадском районе Московской области;
 Назарьево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области;
 Назарьево — деревня в городском округе Шаховская Московской области;
 Назарьево — село в Сараевском районе Рязанской области;
 Назарьево — деревня в Некоузском районе Ярославской области;
 Назарьево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Другое 

 Назарьево — усадьба деревни Назарьево Одинцовского района Московской области.